Forger steht für:
 Forger, NATO-Codename des sowjetischen Kampfflugzeugs Jakowlew Jak-38
 The Forger, Originaltitel des US-amerikanischen Filmdramas Farben der Liebe